Anneliese Kohlmann (1921-1977), gardienne de camps de concentration nazis.
Antoine Kohlmann (1771-1836), missionnaire jésuite alsacien, aux États-Unis, administrateur du diocèse de New York ;
Étienne Kohlmann (1903-1988), architecte français ;
Fabienne Kohlmann (1989-), athlète allemande ;
Janine Kohlmann (1990-), pentathlonienne allemande ;
Michael Kohlmann (1947-), joueur de tennis allemand ;
Pierre Kohlmann (1935-1961), alpiniste français ;
Soraya Kohlmann (1998-), mannequin allemande, Miss Allemagne en 2017 ;

Patronyme alsacien
Patronyme allemand